|-
| 12801 Сомекава (Somekawa)||1995 XD||2 грудня 1995||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 12802 Хаґіно (Hagino)||||15 грудня 1995||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (12803) 1995 YF||1995 YF||17 грудня 1995||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (12804) 1995 YJ3||||27 грудня 1995||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (12805) 1995 YL23||||21 грудня 1995||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (12806) 1996 AN||1996 AN||11 січня 1996||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (12807) 1996 AW||1996 AW||11 січня 1996||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (12808) 1996 AF1||||12 січня 1996||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (12809) 1996 BB||1996 BB||16 січня 1996||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 12810 Окуміомоте (Okumiomote)||1996 BV||17 січня 1996||Обсерваторія Кітамі||Кін Ендате,Кадзуро Ватанабе
|-
| 12811 Рігоністерн (Rigonistern)||||14 лютого 1996||Обсерваторія Азіаґо||Уліссе Мунарі,Маура Томбеллі
|-
| 12812 Сіоні (Cioni)||||14 лютого 1996||Обсерваторія Азіаґо||Маура Томбеллі,Уліссе Мунарі
|-
| 12813 Паолапаоліні (Paolapaolini)||||14 лютого 1996||Обсерваторія Азіаґо||Маура Томбеллі,Уліссе Мунарі
|-
| 12814 Вітторіо (Vittorio)||||13 лютого 1996||Обсерваторія Азіаґо||Маура Томбеллі,Уліссе Мунарі
|-
| (12815) 1996 DL2||||23 лютого 1996||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (12816) 1996 ES1||||15 березня 1996||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 12817 Федеріка (Federica)||||22 березня 1996||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 12818 Томгенкс (Tomhanks)||||13 квітня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 12819 Сусумутакахасі (Susumutakahasi)||1996 JO||12 травня 1996||Моріяма (Сіґа)||Роберт МакНот,Ясукадзу Ікарі
|-
| 12820 Робінвільямс (Robinwilliams)||||11 травня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (12821) 1996 RG1||||10 вересня 1996||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (12822) 1996 XD1||||2 грудня 1996||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (12823) 1997 AP||1997 AP||2 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (12824) 1997 AW3||||6 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (12825) 1997 AJ7||||9 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (12826) 1997 AO7||||9 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (12827) 1997 AS7||||5 січня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 12828 Баттеас (Batteas)||||3 січня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (12829) 1997 AB13||||10 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (12830) 1997 BP1||||29 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (12831) 1997 BS6||||29 січня 1997||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (12832) 1997 CE1||||1 лютого 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 12833 Каменний Уєзд (Kamenny Ujezd)||||2 лютого 1997||Обсерваторія Клеть||Яна Тіха,Мілош Тіхі
|-
| 12834 Бомбен (Bomben)||||4 лютого 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 12835 Стропек (Stropek)||||7 лютого 1997||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (12836) 1997 CA22||||13 лютого 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (12837) 1997 EK35||||4 березня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 12838 Адамсміт (Adamsmith)||||9 березня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (12839) 1997 FB2||||29 березня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 12840 Паолаферрарі (Paolaferrari)||||6 квітня 1997||Обсерваторія Пістоїєзе||Лучано Тезі,Ґабріеле Каттані
|-
| (12841) 1997 GD8||||2 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (12842) 1997 GQ23||||6 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 12843 Еверс (Ewers)||||9 квітня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (12844) 1997 JE10||||9 травня 1997||Касіхара||Фуміякі Уто
|-
| 12845 Крік (Crick)||||3 травня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 12846 Фуллертон (Fullerton)||1997 MR||28 червня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (12847) 1997 NQ2||||6 липня 1997||Фарра-д'Ізонцо||Фарра-д'Ізонцо
|-
| 12848 Аґостіно (Agostino)||||10 липня 1997||Станція Кампо Імператоре||Андреа Боаттіні
|-
| (12849) 1997 QD2||||27 серпня 1997||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| 12850 Аксельмунте (Axelmunthe)||||6 лютого 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (12851) 1998 DT9||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 12852 Теплай (Teply)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (12853) 1998 FZ97||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (12854) 1998 HA13||||29 квітня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 12855 Тьюксбері (Tewksbury)||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (12856) 1998 HH93||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (12857) 1998 HQ97||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (12858) 1998 JD2||||1 травня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 12859 Марламур (Marlamoore)||||18 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 12860 Терні (Turney)||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 12861 Ваккер (Wacker)||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (12862) 1998 KV37||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 12863 Вітфілд (Whitfield)||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (12864) 1998 KB55||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (12865) 1998 KL55||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 12866 Янамадала (Yanamadala)||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 12867 Жоелоїк (Joeloic)||||1 червня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 12868 Онкен (Onken)||||19 червня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (12869) 1998 MR32||||24 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 12870 Роландмайєр (Rolandmeier)||||24 червня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 12871 Самарасінха (Samarasinha)||||24 червня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 12872 Сьюзістівенс (Susiestevens)||||21 липня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 12873 Клаузевіц (Clausewitz)||||26 липня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 12874 Пуассон (Poisson)||1998 QZ||19 серпня 1998||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (12875) 1998 QA2||||19 серпня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (12876) 1998 QR10||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (12877) 1998 QF11||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 12878 Ернешиллер (Erneschiller)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (12879) 1998 QN18||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 12880 Джулігрейді (Juliegrady)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 12881 Єпейюй (Yepeiyu)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (12882) 1998 QS31||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (12883) 1998 QY32||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (12884) 1998 QL34||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (12885) 1998 QM34||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (12886) 1998 QG35||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (12887) 1998 QP35||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (12888) 1998 QR42||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (12889) 1998 QW42||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (12890) 1998 QG43||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (12891) 1998 QH51||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (12892) 1998 QE52||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 12893 Mommert||||26 серпня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (12894) 1998 QN73||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 12895 Бальбастра (Balbastre)||||26 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 12896 Жоффруа (Geoffroy)||||26 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 12897 Бужере (Bougeret)||||13 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 12898 Міняр (Mignard)||||14 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (12899) 1998 RN13||||1 вересня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (12900) 1998 RP28||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

12800